|}
Die Bahnstrecke Devínska Nová Ves–Skalica na Slovensku ist eine Hauptbahn in der Slowakei. Sie verläuft am Fuße der Kleinen Karpaten durch die Täler der Flüsse Donau und March. Zwischen Devínska Nová Ves und Kúty wurde die Strecke 1921 Teil der überregionalen Fernverbindung zwischen Bratislava und Prag. Die Strecke Devínska Nová Ves–Kúty gehört zum Paneuropäischen Verkehrskorridor 4.

Geschichte 

Von Bratislava bis Devínska Nová Ves bestand schon seit 1848 eine Eisenbahnverbindung als Teil der Strecke zwischen Wien und Bratislava. Die Strecke von Devínska Nová Ves über Kúty nach Skalica wurde 1891 von der ungarischen Staatsbahn in Betrieb genommen.

Nach der Konstituierung der Tschechoslowakei im Jahr 1918 gehörte die verkehrliche Verbindung der beiden Landesteile Böhmen/Mähren und Slowakei zu den wichtigsten Aufgaben des jungen Staates. Als eines der wichtigsten Projekte wurde die Anbindung der slowakischen Hauptstadt Bratislava an Brünn und Prag angesehen. Bis 1921 wurde die Strecke Devínska Nová Ves–Kúty gemeinsam mit der anschließenden Lokalbahn nach Břeclav zu einer leistungsfähigen zweigleisigen Hauptbahn ausgebaut.

1967 wurde die Strecke elektrifiziert.

In Devínska Nová Ves befindet sich heute neben dem Grenzbahnhof für den Verkehr in Richtung Österreich ein Terminal für den kombinierten Verkehr auf der Österreichischen Ostbahn.

In den nächsten Jahren ist der Ausbau der Strecke von Devínska Nová Ves bis Kuty und weiter bis zur tschechischen Grenze in Richtung Břeclav für eine Streckengeschwindigkeit von 200 km/h vorgesehen, bislang gelten 140 km/h. Ziel ist es, die Fahrzeit im Reiseverkehr zwischen Prag und Budapest bis 2030 um 35 Minuten zu verkürzen. Die Streckenerneuerung ist nach einer Ausschreibung in drei Abschnitten vorgesehen: Devínska Nová Ves–Malacky (24,2 km), Malacky–Kúty (42,4 km) sowie Kúty–Staatsgrenze.

Weblinks 

 Devínska Nová Ves–Skalica na Slovensku auf rail.sk
 Skalica na Slovensku–Sudoměřice nad Moravou auf rail.sk

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei